Batī Kōṯ är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Nangarhar, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Batī Kōṯ består till största delen av jordbruksmark. Runt Batī Kōṯ är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Nangarhar (provins)